Ива́н Додо́нов:
 Додонов, Иван Кузьмич (1900—1987) — советский историк, академик АН Узбекской ССР, и. о. директора Института истории АН СССР.
 Додонов, Иван Николаевич (1883—1952) — капитан лейб-гвардии Гренадерского полка.